La Vergne ist der Name folgender Orte:
 La Vergne (Tennessee)
 La Vergne (Charente-Maritime) in Frankreich

la Vergne ist der Familienname folgender Personen:
 Louis-Élisabeth de la Vergne de Tressan (1705–1782/1783), französischer Schriftsteller, Übersetzer und Enzyklopädist

de la Vergne ist Namenszusatz von
 François-Marie-Benjamin Richard de la Vergne (1819–1908), französischer Kardinal, Erzbischof von Paris

Siehe auch:
 Vergne
 Lavergne